De 17e wereldkampioenschappen schaatsen sprint werden in 1986 op 22 en 23 februari gehouden op de IJsbaan van Karuizawa.

Klassement mannen

Klassement vrouwen

Langebaanschaatsen in 1986
Schaatsen in Japan
 1986
Sport in Nagano
Schaatsen